Léon Lambert peut désigner :
 Léon Lambert (1851-1919), un banquier belge ; 
 Léon Lambert (1928-1987), un banquier belge.